Рібатежу () — португальська власна назва.

Топоніми

Алверка-ду-Рібатежу — парафія.
 Каштаньєйра-ду-Рібатежу — парафія.
 Рібатежу — провінція.